Congleton bezeichnet:

 Congleton, eine Stadt in England
 Congleton (Lee County), eine Ortschaft in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Congleton (McLean County), eine Ortschaft in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Congleton (North Carolina), eine Ortschaft in North Carolina, Vereinigte Staaten
 Congleton (Queensland), eine Ortschaft in Australien
 Congleton (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Borough of Congleton, eine ehemalige britische Verwaltungseinheit